«Оно́ 2» () — американский сверхъестественный фильм ужасов 2019 года, продолжение фильма «Оно» (2017), основанные на одноимённом романе 1986 года Стивена Кинга. Режиссёр фильма — Энди Мускетти, автор сценария — Гэри Доберман. В фильме снимались Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон, Энди Бин и Билл Скарсгард. Действие происходит в 2016 году, через 27 лет после событий, описанных в первой части фильма. В центре внимания второй части — взаимоотношения «Клуба неудачников», который воссоединяется, чтобы раз и навсегда уничтожить Оно.

Разговоры о продолжении «Оно» начались в феврале 2016 года. К сентябрю 2017 года New Line Cinema объявила, что сиквел будет выпущен в сентябре 2019 года, Доберман напишет сценарий, а Мускетти, как ожидается, будет режиссёром. Съёмочный период начался в июне 2018 года в Pinewood Toronto Studios и на локациях в Порт-Хоупе, Ошава и Торонто, и был завершён 31 октября 2018 года. Фильм был снят компанией New Line Cinema и Vertigo Entertainment.

Премьера второй части состоялась в театре Regency Village в Лос-Анджелесе 26 августа 2019 года и была выпущена в США 6 сентября 2019 года и 5 сентября в России. Как и его предшественник, фильм получил похвалу от критиков за свою актёрскую игру (особенно Хейдера и Скарсгарда), музыку и верность роману, хотя критике была подвержена длительность производства и менее пугающая атмосфера, нежели в его предшественнике. Фильм получил кассовый успех, собрав по всему миру более $473 млн при бюджете в $79 млн.

Сюжет 
В 2016 году, спустя 27 лет после событий первой части, в городке Дерри, штат Мэн, вечером в парке развлечений на фестивале «Дни Канала» гей-пара — Адриан Меллон и его парень Дон Хагарти нарвались на банду гомофобов. Парочку жестоко избивают, и Адриана сбрасывают с моста в реку. Спустившийся к берегу реки Хагарти видит, как на противоположном берегу клоун вытаскивает Хагерти из воды, а затем убивает, вырвав зубами его сердце. Одновременно внезапно появляются тысячи красных шаров, летящих по ночному небу.

Майк Хэнлон, сидя в библиотеке, узнаёт по радио о случившемся и мчится к месту происшествия. Осматривая место убийства, он видит на одном из кустов часть резины красного шарика и надпись, сделанную кровью на опоре моста: «Возвращайтесь домой». Поняв, что «Оно», злое существо, также известное как клоун Пеннивайз, вернулось, Майк звонит другим членам «Клуба неудачников» — Биллу Денбро, Бену Хэнскому, Беверли Марш, Ричи Тозиеру, Эдди Каспбраку и Стэну Урису и просит их вернуться обратно в Дерри. Его друзья давным давно разъехались из Дерри и живут своей жизнью: Билл стал писателем и пишет сценарии для кинофильмов, Эдди работает менеджером по рискам, взял в жёны женщину, как две капли воды похожую по характеру на свою мать, Ричи — ведущим комедийного шоу, Бен — крупным архитектором, Беверли — модным дизайнером, замужем за мужчиной, столь же жестоким, как и её отец, Стэнли — бизнесменом. Все «неудачники» уже забыли о своём детстве и обеспокоены звонками, но соглашаются вернуться, кроме Стэна, который из-за детских страхов перед давним кошмаром совершает самоубийство. Остальные участники воссоединяются в китайском ресторане, поначалу веселясь и вспоминая былое прошлое. Затем идиллию прерывает рассказ Майка о череде убийств, случившихся несколько дней назад. В этот момент «Оно» начинает мучать их галлюцинациями и сценой самоубийства Стэна. Почти все собираются уехать, кроме Билла, которого Майк уговаривает остаться и выслушать его.

Далее идут флешбэки о том, как Генри Бауэрс выжил после падения в колодец и отправился домой, где дежурила толпа полицейских, вывозящих тело мёртвого отца Генри. Увидев возвращающегося домой Бауэрса-младшего, полицейские арестовали его за убийство Оскара Бауэрса. В настоящее время, находясь в психиатрической больнице, Генри видит красный шарик, какой видел 27 лет назад, и устраивает истерику. Его отправляют в палату, где из-под кровати вылезает полуразложившееся существо, в котором Бауэрс узнаёт своего давнего друга — Патрика Хокстеттера. Мертвец возвращает Генри его нож. Ночью, убив санитаров, Генри сбегает из клиники и уезжает вместе с Пеннивайзом обратно в Дерри.

В это время Майк привозит Билла в библиотеку и рассказывает, как он встретился с индейским племенем, когда-то жившим в Дерри. Согласно их преданиям, «Оно» упало из космоса в Дерри миллионы лет назад, а ритуал «Чудь» способен уничтожить его раз и навсегда. Остальная часть компании собирает вещи в гостинице. Бен знает, что Беверли что-то от них скрывает и просит её рассказать. Девушка признаётся, что видела, как умрёт Стэнли и как в будущем умрут и остальные, если не остановить Оно в этот раз.

С большой  неохотой «неудачники» всё же остаются в Дерри и приступают к подготовке ритуала. Чтобы ритуал сработал, каждый из «неудачников» должен иметь артефакт из своего прошлого, чтобы поместить его в кусок древней керамики. Беверли идёт в свой старый дом, где теперь живёт пожилая старушка миссис Кёрш, и находит любовное письмо, написанное Беном, хотя она всё ещё думает, что его написал Билл. На неё нападает Пеннивайз, принявший сначала облик старушки, а затем в образе отца Беверли. Ей чудом удаётся спастись из дома, который оказывается давно заброшенным. Ричи бродит по городу и приходит в заброшенный кинотеатр «Капитолий», в аркадных автоматах которого проводил в детстве всё свободное время. Ричи находит там оставленный в детстве жетон для игровых автоматов. Бен идёт в среднюю школу и также сталкивается с клоуном, который мучает его старыми кошмарами. Билл идёт к своему старому дому и в ливневой канализации, где был убит Джорджи, находит свой бумажный кораблик. Затем он встречает мальчика Дина, проживающего в доме Билла. Ребёнок жалуется, что часто слышит голоса из слива в ванной. Билл советует мальчику и его семье уехать из города. Эдди между тем идёт в местную аптеку и заказывает ингалятор. Он уже собирался уходить, как вдруг услышал крики своей мамы. Он идёт в подвал, где на него нападает прокажённый и пачкает его с ног до головы.

Билл в гостинице видит скейтборд, как у Дина, с посланием от «Оно», из которого следует, что Пеннивайз намерен убить мальчика. Билл бежит в парк развлечений, куда мальчик как раз собирался идти. Все жутко напуганы из-за встреч с клоуном, и Ричи решает уехать. Эдди идёт в ванную отмывать кожу от грязи прокажённого, там на него нападает Генри Бауэрс и ранит его ножом в щеку. Затем Генри едет в библиотеку и нападает там на Майка, но оказывается убит вовремя подоспевшим Ричи. Билл тем временем бегает по парку развлечений, пытаясь предупредить Дина, но опаздывает, и мальчик умирает в страшных мучениях. Потрясённый, он возвращается в дом на Нейболт-стрит, чтобы убить «Оно». Остальные «неудачники» едут за ним.

Зайдя в дом, каждый из них вновь сталкивается со своими уже взрослыми кошмарами. Друзья спускаются в пещеру под канализаций и начинают ритуал рядом с останками метеорита, принёсшего «Оно» на Землю. Ритуал затягивает Мёртвые огни — истинную форму «Оно», в сосуд, но затем «Оно» выбирается оттуда в виде красного воздушного шара. Предмет лопается об острые края метеорита, и существо предстаёт в виде гибрида клоуна Пеннивайза и гигантского паука. Существо подзуживает Майка рассказать «неудачникам» всю историю: индейские шаманы были убиты в ходе ритуала, испытав страх перед Пеннивайзом. «Оно» нападает на «неудачников» и помещает Билла, Бена и Беверли в индивидуальные ловушки, из которых они выбираются, когда Билл освобождается от чувства вины за смерть своего младшего брата Джорджи, а Беверли понимает, что это Бен написал ей любовное письмо 27 лет назад. Майк противостоит Пеннивайзу, который его чуть не съедает, но Ричи удаётся отвлечь его, попав при этом в его мёртвые огни. Эдди спасает Ричи, но Пеннивайз жестоко ранит Эдди одним из своих когтей и отбрасывает его. «Неудачники» бросаются к Эдди, который объясняет, как он заставил его почувствовать себя маленьким, что вдохновляет их издеваться над «Оно», оскорбляя и унижая его, что заставляет его буквально уменьшаться в размерах. Майк вырывает у «Оно» сердце, которое он и другие «неудачники» раздавливают голыми руками, окончательно убивая Пеннивайза. Ричи и остальные бросаются к Эдди, но обнаруживают, что он умер от полученных травм. «Неудачники» выбегают из дома, который разваливается вместе с логовом Пеннивайза.

Выжившие «неудачники» возвращаются на карьер, где они когда-то плавали вместе. Беверли целует Бена, позднее они начинают встречаться. Ричи возвращается на мостик, где он когда-то вырезал свои инициалы и вырезает имя другого человека, которым оказывается Эдди. Майк решает переехать из Дерри во Флориду для новой жизни. Все «неудачники» получают посмертное письмо от Стэна, в котором он объясняет, что считал себя помехой, его друзья могли бы победить «Оно», если бы были без него.

В ролях

Клуб неудачников 
 Джессика Честейн — Беверли Марш
 София Лиллис — молодая Беверли Марш
 Джеймс Макэвой — Билл Денбро
 Джейден Мартелл — молодой Билл Денбро
 Билл Хейдер — Ричи Тозиер
 Финн Вулфхард — молодой Ричи Тозиер
 Айзая Мустафа — Майк Хэнлон
 Чоузен Джейкобс — молодой Майк Хэнлон
 Джей Райан — Бен Хэнском
 Джереми Рэй Тейлор — молодой Бен Хэнском
 Джеймс Рэнсон — Эдди Каспбрак
 Джек Дилан Грейзер — молодой Эдди Каспбрак
 Энди Бин — Стэнли Урис
 Уайатт Олефф — молодой Стэнли Урис

Формы Оно 
 Билл Скарсгард — Клоун Пеннивайз (Оно) / Роберт (Боб) Грэй / Гигантский Клоун-Паук
 Джексон Роберт Скотт — Джорджи Денбро
 Джоан Грегсон — миссис Керш
 Хавьер Ботет — прокажённый / ведьма

Другие персонажи 
 Тич Грант — Генри Бауэрс
 Николас Хэмилтон — молодой Генри Бауэрс
 Джесс Вейкслер — Одра Филлипс
 Уилл Бейнбринк — Том Роган
 Ксавье Долан — Адриан Меллон
 Тейлор Фрей — Дон Хагарти
 Джейк Уэри — Джон «Уэбби» Гартон
 Эрик Джуннола — Стив Дьюби
 Коннор Смит — Кристофер Анвин
 Стивен Богарт — Элвин Марш
 Молли Аткинсон — Соня Каспбрак / Мира Каспбрак Марта Гирвин — Пэтти Блум Люк Росслер — Дин Райан Кира Армстронг — Виктория Фуллер Кэти Ланмен — Бетти Рипсом Джо Бостик — мистер Кин Джуно Ринальди — Гретта Кин Меган Шарпантье — молодая Гретта Кин Оуэн Тиг — Патрик Хокстеттер Джейк Сим — Белч Хаггинс Логан Томпсон — Вик Крисс Стивен Кинг — Продавец магазина старых вещей (камео)

Производство 
В интервью Variety постановщик Энди Мускетти сообщил, что решил сделать перерыв в работе над второй картиной, чтобы посмотреть на реакцию публики, так как, по его словам, хотел оставаться верным духу первоисточника и взволнован, что новая версия «Оно» содержит больше крови, чем телевизионный фильм 1990 года от ABC.

Режиссёр рассказал, что вторая часть перенесёт действие на 27 лет вперёд и назвал примерную дату начала съёмок.Скорее всего, мы снимем сиквел. По планам, у нас будет сценарий второй части в январе. В идеальном случае мы начнем подготовку к съемкам в марте 2018 года. Первая часть касается только детей. Вторая же рассказывает об этих персонажах 30 лет спустя. В фильме будут флэшбеки с воспоминаниями о 1989 годе, когда они были детьми.17 сентября 2017 года актёр Билл Скарсгард, который исполнил роль танцующего клоуна Пеннивайза, поведал, что студия отсняла сцену с ним, которая разворачивались в прошлом. Как сообщил Скарсгард, в одной из ранних версий фильма присутствовал момент с флешбэком в 1600-х годах. Актёр исполнял роль персонажа не в гриме клоуна. В сценке было показано происхождение Пеннивайза. Сценка, как добавил актёр, заключалась в том, чтобы показать существование монстра в недрах Земли на протяжении многих лет. Этот момент может появиться в режиссёрском издании или второй части. Портал Variety отметил, что в раннем сценарии «Оно», которым занимался Кэри Фукунаги, также была подобная сцена. Там Пеннивайз играл на пианино и пожирал детей в 1800-х.

Съёмочный процесс второй части «Оно» начался 20 июня 2018 и закончился 31 октября 2018 года.
Ждёте «Оно Часть 2»? Вам стоит этого ждать. Я уже видел это, и это ужасающе. Трейлер выйдет в четверг, в полдень. Вы будете летать.

Музыка 

Вся музыка написана композитором Бенджамином Уоллфишем.

Реакция

Кассовые сборы 
Фильм «Оно 2» собрал $211,6 млн в США и Канаде и $261,5 млн на других территориях, а общие мировые сборы составили $473,1 млн. По подсчётам Deadline Hollywood, чистая прибыль фильма составила $169 млн при учёте всех расходов и доходов.

В США и Канаде фильм должен был собрать $90-100 млн в 4570 кинотеатрах в премьерные выходные, а в неделю его выхода был побит рекорд  по количеству заранее проданных билетов на фильм ужасов. За первый день фильм заработал $37,4 млн, включая $10,5 млн от вечернего просмотра в четверг, что является вторым по величине показателем для сентябрьской премьеры и фильма ужасов после $13,5 млн первого фильма. Дебют фильма составил $91 млн, что также является вторым рекордом для фильма ужасов и сентябрьского показа, но на $30 млн меньше, чем у первого фильма. Более низкий дебют был объяснён неоднозначной реакцией критиков, а также почти трёхчасовым хронометражом, который, по мнению кинопрокатчиков, сдерживал бизнес. Во вторые выходные фильм заработал $39,6 млн, сохранив за собой первое место, а в третьи выходные заработал $17 млн и был отброшен новичком «Аббатство Даунтон».

Реакция критиков 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 62 % на основе 377 рецензий со средней оценкой 6,1/10. Консенсус критиков на сайте гласит: «Вторая глава доказывает, что больше — не всегда значит страшнее для сиквелов ужасов, но прекрасный актёрский состав и верный подход к исходному материалу помогают этому продолжению держаться на плаву». На Metacritic, где используется средневзвешенная оценка, фильм получил 58 баллов из 100 на основе 52 критиков, что означает «смешанные или средние отзывы». Зрители, опрошенные , дали фильму среднюю оценку «B+» по шкале от A+ до F, как и первому фильму, а зрители  дали фильму общую положительную оценку 76 % и 56 % «однозначно рекомендую».

Пишущий для Chicago Sun-Times  похвалил дизайн и актёрский состав, но сказал, что фильм был не таким страшным, как первый, уточнив: «При всех визуальных изысках Мускетти и при том, что очень талантливый Билл Скарсгард снова сыграл безумную, тревожно эффективную, всеохватывающую роль страшного Пеннивайза, вторая глава оказала на меня относительно слабое воздействие». Питер Де Брюге из Variety написал: «Клоун вернулся, а дети выросли во второй части романа Стивена Кинга о монстрах, которая вдохновляет на слишком длинное, но достаточно страшное продолжение», а  из  поставила фильму две с половиной звезды из четырёх, заявив, что «Вторая глава может быть растянутым, громоздким месивом — слишком длинным, перегруженным и полным разочаровывающих обходных путей, но подбор актёров настолько точен, у них такая отличная химия, а эффекты монстров настолько безумно жуткие, что фильм держит вас на крючке».

Кэти Райф из The A.V. Club поставила фильму оценку «C+», похвалив игру Хейдера, но резюмировав: «Какой позор — построить эту прекрасную сцену, наполнить её талантливыми актёрами и высококлассными ремесленниками, а затем бросить их всех в ловушку из затяжного юмора и разрознённого сюжета». Аджа Романо из  назвала фильм «хорошо сделанным и развлекательным», но раскритиковала то, что она назвала «отсутствием химии» между членами взрослого актёрского состава, и написала, что фильм «затуманивает смысл» романа, на котором он основан. Рич Юзвиак из  дал фильму отрицательную рецензию, назвав его «блуждающим» и «фильмом, который не имеет представления о своих правилах».

Будущее 

В сентябре 2019 года Скарсгард говорил о возможности третьей части, заявив: «Это должен быть правильный подход. Книга заканчивается там, где заканчивается второй фильм, так что это последняя глава этой истории. Есть интересный аспект возвращения в прошлое до того, как все это произошло. Возможно, там есть история, которую стоило бы исследовать. Очевидно, это будет история, которой нет в книге, это будет отдельная история, но, очевидно, в рамках той же вселенной. Так что из этого может получиться что-то интересное. Я думаю, это было бы забавно».

Два месяца спустя Гэри Доберман рассказал в интервью о возможности третьего фильма, сказав: «Я думаю, что это возможно. Всё, что связано со вселенной Стивена Кинга, меня интересует, но в двух фильмах мы могли бы рассказать только часть истории. Определённо есть элементы романа, которые можно было бы расширить и сделать собственный фильм. Вопрос только в том, захотят ли люди это увидеть. Я думаю, что Оно был на этой планете очень, очень, очень долгое время, а это много кровопролития и много историй, которые можно рассказать, и я думаю, что вы точно сможете это сделать».

21 марта 2022 года Variety сообщила, что Энди Мускетти и  являются исполнительными продюсерами сериала-приквела для HBO Max под названием «Добро пожаловать в Дерри», действие которого будет происходить в 1960-х годах до событий фильма «Оно», а также будет включать историю происхождения клоуна Пеннивайза. Мускетти станет режиссёром первого эпизода, а Фукс — сценаристом всех эпизодов сериала.

Примечания

Ссылки 
 

 
Фильмы США 2019 года
Экранизации романов США
Экранизации произведений Стивена Кинга
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2019 года
Фильмы ужасов о клоунах
Психологические фильмы ужасов
Фильмы о монстрах
Фильмы о демонах
Фильмы о мести
Мистические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы-сиквелы
Фильмы Warner Bros.
Фильмы New Line Cinema
Фильмы IMAX
Фильмы, спродюсированные Роем Ли